— учебно-тренировочный самолёт Японии.

Создание 
В конце 1940 года на заводе компании Кюсю Хикоки, началась разработка нового учебного самолёта. По плану, он должен был заменить собой Mitsubishi K3M. Компания, несмотря на то, что штаб поставил условие о том, что в самолёте должны обучаться сразу все члены экипажа бомбардировщика, выбрала одномоторную компоновку вместо привычной для учебного класса двухмоторной.

Самолёт отвечал всем требованиям и являл собой среднеплан с высоким фюзеляжем. Конструкцией и видом походил на разведчик Hорт Америкэн O-47. Испытания прошли с успехом и уже в ноябре 1942 года состоялся первый полёт.

Летом 1943 года самолет приняли на вооружение под обозначением «Флотский самолет боевой подготовки Сирагику (Белая хризантема) модель II». Кодового обозначения не получил, так как союзническая армия до конца Второй мировой войны этот самолёт не разу и не увидела..

ТТХ

Модификации 

 Kyushu K11W2 — транспортный вариант K11W.
 Kyushu Q3W1 Nankai — противолодочный самолёт

Учебно-тренировочные самолёты Второй мировой войны
Самолёты Японии
Самолёты Kyushu